Kačić ist der Familienname folgender Personen:

 Bartol Kačić (1578–1645), Bischof von Makarska
 Hrvoje Kačić (1932–2023), jugoslawischer Wasserballspieler, Rechtswissenschaftler und Politiker

Weiter bezeichnet Kačić:

 Kačić (Adelsgeschlecht), ein kroatisches Adelsgeschlecht